Гороховодацкий: